Боррбю, также Бо́рбю (), на местном наречии Бо́рбе (Borrbe) — деревня в волости Вормси уезда Ляэнемаа, Эстония. Расположена на острове Вормси.

География 
Расположена в северной части острова Вормси, в 4 километрах от волостного центра — деревни Хулло. Высота над уровнем моря — 7 метров.

Число жителей 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне насчитывалось 4 жителя, из них 3 (75,0 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Боррбю:

История 

В письменных источниках 1526 года упоминается Borchbue, 1565 года — Boorby, 1590 года — Borby, 1598 года — Borgby.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Борбю.

До 1919 года деревня принадлежала мызе Сууремыйза (Магнусгоф, ).

В 1977–1997 годах официальным названием деревни было Борби (Borbi).

С XIII века и до 1944 года на острове Вормси в основном жили балтийские шведы. Считается, что поселенцы прибыли сюда из окрестностей финского города Порвоо (Борго). В 1934 году в Боррбю проживали 57 семей общей численностью 335 человек, это была самая большая деревня на острове. В 1944 году в Швецию эмигрировали 328 человек. Большая часть застройки деревни к настоящему времени разрушена (в том числе 14 ветряных мельниц).

В Боррбю находится старая каменоломня. В давние времена здесь обжигали известь, которая была обменным товаром даже при покупке соли.
В деревне можно увидеть красивые стены из бутового камня — останки бывших конюшен и коровников.

В 2002 году в деревне жили трое мужчин и одна женщина.

Инфраструктура 
В Боррбю есть причал для лодок и площадка для проведения народных гуляний.

Природные достопримечательности 

На территории деревни Боррбю расположена часть природного парка Вормси.

Здесь находится несколько ледниковых валунов, а также самый высокий холм острова — Домбакан (Dombackan), место, где были ветряные мельницы. В лесу к востоку от деревни, куда ведёт тропа между полей, находится один из самых больших охраняемых государством ледниковых валунов острова — Смен (Smen, т.е. «кузнец»). Длина камня 9,5 м, ширина 6,5 м, высота 4,3 м, охват 23,9 м, объём 137 м3; внесён в регистр охраняемых природных объектов в 1941 году.

На территории Боррбю охраняются государством места произрастания пыльцеголовника красного, лосняка Лёзеля и место обитания канюка обыкновенного.

Происхождение топонима 
В шведских топонимах слово borg означает городище, твердыню или иное защитное природное образование.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Ляэнемаа